Otaro (anão) - anão mitológico também conhecido como Otter

Localidades 
Otter (Alemanha) - município do distrito de Harburgo
Otter Creek - vila do estado de Flórida
Otter Lake - vila do estado de Michigan

Desambiguação
Desambiguações de topônimos